Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Вінус Вільямс з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Вінус Вільямс (фінал)
  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
  Наталі Тозья (півфінал)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
  Домінік Ван Рост (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Swisscom Challenge 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998